Erik Antonio Lira Méndez (ur. 8 maja 2000 w mieście Meksyk) – meksykański piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika, reprezentant Meksyku, od 2022 roku zawodnik Cruz Azul.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Meksyku w piłce nożnej
Piłkarze Club Necaxa
Piłkarze Pumas UNAM
Piłkarze Cruz Azul
Ludzie urodzeni w mieście Meksyk
Urodzeni w 2000